Шапел Сен Совер може да се односи на:

 Шапел Сен Совер (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Шапел Сен Совер (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара.